Samantha Crawford e Madison Keys erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Yakima Regional Hospital Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jan Abaza e Allie Will che hanno battuto in finale Naomi Broady e Irina Falconi 7–5, 3–6, [10–3].

Teste di serie 

  Asia Muhammad /  Maria Sanchez (semifinali)
  Gabriela Dabrowski /  Sharon Fichman (primo turno)

  Julia Glushko /  Olivia Rogowska (quarti di finale) 
  Jacqueline Cako /  Natalie Pluskota (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Yakima Regional Hospital Challenger 2013